Rytel steht für:
 Rytel (Czersk), Ort in der Woiwodschaft Pommern in Polen
 Piotr Rytel (1884–1970), 	polnischer Komponist